Мамот има више значења:
 Мамот (Вајоминг)
 Мамот (Пенсилванија)
 Мамот (Аризона)
 Mammoth, филм из 2009. године